Низам (арабск. «порядок», «дисциплина», а также «система») — перешедший во многие языки термин:

 Низам-и Джедид — учреждённая султаном Селимом III и обновлённая Махмудом II регулярная армия Османской империи.
 Низам — титул могольского наместника индийского султаната Голконда, а затем — фактически независимого от Моголов правителя княжества Хайдарабад. Титул сохраняется за князем Хайдарабада по сей день, несмотря на лишение привилегий и национализацию большей части недвижимого имущества.
 Свод законов в Северо-Кавказском Имамате, регулировавших практически все сферы общественной жизни: военную, административную, судебную и финансовую.
 Низам-эль-аалем и Низам-эль-мульк, упорядочитель мира и империи — в восточном канцелярском слоге побочный титул великого визиря.
 Низам аль-Мульк — Абу Али Хасан ибн Али ат-Туси, больше известный как «величайший из визирей Низам ал-Мулк», известный средневековый писатель, его визират продолжался двадцать семь лет.
 Основной низам правления Саудовской Аравии — второй после Корана и Сунны по юридической силе основной закон Королевства Саудовская Аравия, октроированный королём Фахдом ибн Абд аль-Азизом Аль Саудом в 1992 году.
 Низам (алмаз) — утраченный алмаз.